NRJ Music Awards 2015, est la dix-septième édition des NRJ Music Awards, qui a eu lieu le samedi  en direct du Palais des Festivals de Cannes sur TF1 et présentée par Nikos Aliagas.

Performances

Palmarès

Artiste féminine française de l'année 
Remis par  Élodie Fontan et  Lannick Gautry.

 Shy'm - 52 %
 Christine and the Queens - 32 %
 Cœur de pirate - 10 %
 Indila - 6 %

Pré-nommées :  Zaz et  Zazie

Artiste masculin français de l'année 
Remis par  Marion Bartoli et  Florent Peyre.

 M. Pokora- 45 %
 Black M - 29 %
 Kendji Girac - 16 %
 Soprano - 10 %

Pré-nommés :  Calogero et  Maître Gims

Révélation française de l'année 
Remis par  Ed Sheeran et  Shy'm.

 Louane - 65 %
 Lilian Renaud - 15 %
 Marina Kaye - 12 %
 Nekfeu - 8 %

nommés :  The Avener et  Vianney

Groupe / duo / troupe français de l'année 
Remis par  Rayane Bensetti et  Lucie Lucas.

 Fréro Delavega - 50 %
 Cats on Trees - 30 %
 L.E.J - 15 %
 La Légende du roi Arthur - 5 %

Pré-nommés :  Brigitte et  Indochine

Chanson française de l'année 
Cette catégorie a été révélée le , soit 5 jours avant la cérémonie. Les téléspectateurs pourront voter en direct par SMS pendant la cérémonie, pour élire leur chanson francophone préférée.

Remis par  Florent Mothe et  Laure Manaudou.

Conmigo —  Kendji Girac - 45 %
Christine —  Christine and the Queens - 22 %
Homeless —  Marina Kaye - 13%
Avenir —  Louane - 5 %
Est-ce que tu m'aimes ? —  Maître Gims - 5 %

Artiste féminine internationale de l'année 
Remis par  Ellie Goulding et  M. Pokora

 Taylor Swift - 75 % 
 Ariana Grande - 15 %
 Rihanna - 6 %
 Sia - 4 %

Pré-nommées :  Madonna et  Selena Gomez

Artiste masculin international de l'année 
Remis par  Christine & The Queens.

 Ed Sheeran
 Enrique Iglesias
 Jason Derulo
 Sam Smith

Pré-nommés :   Mika et 
 Chris Brown

Révélation internationale de l'année 
Remis par  Alice David, Philippe Lacheau, Vincent Desagnat, Enzo Tomasini et Tarek Boudali.

 Ellie Goulding 
 OMI
 The Weeknd
 Wiz Khalifa

Pré-nommés :  Kygo et  5 seconds of summer

Groupe / duo international de l'année 
Remis par  Anggun et Manu Lévy.

 Maroon 5
  Major Lazer
 Mark Ronson &  Bruno Mars
 Nicky Jam &  Enrique Iglesias

Pré-nommés :  Muse; Rihanna,Paul McCartney et Kanye West

Chanson internationale de l'année 
Remis par  Camille Cerf et Lilian Renaud.

See You Again —  Wiz Khalifa feat.  Charlie Puth
Lean On —   Major Lazer feat.  MØ &  DJ Snake
Uptown Funk —  Mark Ronson &  Bruno Mars
Cheerleader —  OMI

Pré-nommés : Thinking Out Loud —  Ed Sheeran et Want to Want Me —  Jason Derulo

Clip de l'année 
Remis par  Marie-Claude Pietragalla et Black M.

 Bad Blood -  Taylor Swift
Hey Mama —  David Guetta feat.   Nicki Minaj,  Bebe Rexha &  Afrojack
Lean On —   Major Lazer feat.  MØ &  DJ Snake
Sugar -  Maroon 5

Pré-nommés :  Christine —  Christine and the Queens et  Where Are Ü Now —  Skrillex &  Diplo feat.  Justin Bieber

DJ de l'année 
Remis par  Andy Raconte, Issa Doumbia et Les Minions.

 David Guetta
 Avicii
 Calvin Harris
 DJ Snake

Pré-nommés :   Martin Solveig et   Robin Schulz

Awards d'honneur 
 
  Adele, remis par Nikos Aliagas
   Charles Aznavour, remis par Sting
  Justin Bieber, remis par Nikos Aliagas
  Sting, remis par Mylène Farmer

Disque de Diamant 
Remis par Nikos Aliagas
  Shy'm

Artistes présents

Artistes francophones 
 Calogero
 Charles Aznavour
 Christine and the Queens
 DJ Snake
 Fréro Delavega
 Kendji Girac
 La Légende du roi Arthur
 L.E.J
 Louane
 M. Pokora
 Maître Gims
 Marina Kaye
 Mylène Farmer
 Soprano

Artistes internationaux 
 Adele
 Coldplay
 Ed Sheeran
 Ellie Goulding
 Jason Derulo
 Justin Bieber
 Major Lazer
 MØ
 Sting

Personnalités remettant les prix 
Alice David
Andy Raconte
Anggun
Black M 
Camille Cerf 
Christine and the Queens
Ed Sheeran
Ellie Goulding
Élodie Fontan
Enzo Tomasini
Florent Mothe
Florent Peyre
Issa Doumbia
Lannick Gautry
Laure Manaudou
Les Minions
Lilian Renaud
Lucie Lucas
M. Pokora
Manu Levy
Marie-Claude Pietragalla
Marion Bartoli
Philippe Lacheau
Rayane Bensetti
Shy'm
Tarek Boudali
Vincent Desagnat

Audiences 
Les  ont rassemblé  pour 29,6 % de part de marché.

Récompense musicale par année
2015
2015 à la radio